Австрораптор ( — южный вор) — род плотоядных ящеротазовых динозавров средних размеров (до 5 м в длину) из семейства дромеозаврид, живших на территории нынешней Аргентины 70 млн лет назад.

История открытия 
Австрораптор был открыт Фернандо Новасом в 2008 году. Остатки этого динозавра были обнаружены в позднемеловых слоях провинции Рио-Негро.

Описание 
Австрораптор достигал в длину 5 м и весил 370 кг. Передние конечности были очень короткими (намного короче в сравнении с передними конечностями у других представителей семейства дромеозаврид). Череп австрораптора был сильно удлинён и составлял примерно 80 см в длину. Австрораптор является близким родственником буитрераптора. Он был покрыт перьями, как и многие другие дромеозавриды.

Кладограмма на 2020 год:

Примечания

Ссылки 
 Известные части австрораптора.

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2008 году